La Union of La Unión kan verwijzen naar:

Chili:
La Unión (Chili), een gemeente in de provincie Valdivia

Colombia:
La Unión (Antioquia), een gemeente in het departement Antioquia
La Unión (Nariño), een gemeente in departement Nariño
La Unión (Sucre), een gemeente in departement Sucre
La Unión (Valle del Cauca), een gemeente in departement Valle de Cauca

Costa Rica:
La Unión (kanton), een kanton van de provincie Cartago

El Salvador:
La Unión (departement), een departement van El Salvador
La Unión (stad), de hoofdstad van het departement

Filipijnen:
La Union (provincie in de Filipijnen), een provincie in de Filipijnen

Guatemala:
La Unión (Zacapa), een gemeente in het Guatemalteekse departement Zacapa

Honduras:
La Unión (Copán), een gemeente in departement Copán
La Unión (Lempira), een gemeente in departement Lempira
La Unión (Olancho), een gemeente in departement Olancho

Peru:
La Unión (provincie van Peru), een provincie van Peru

Spanje:
La Unión (Murcia), een gemeente in de Spaanse provincie Murcia

Zie ook 
 Union (doorverwijspagina)
 L'Union (doorverwijspagina)